Van Oldenbarneveltstraat, -laan of -plein zijn vernoemd naar Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), Nederlands staatsman.

Spellingsvariant: Van Oldenbarnevelt (met t)
 Van Oldenbarneveltstraat (Achterveld), een straat in Achterveld
 Johan van Oldenbarneveltlaan (Den Haag), een straat in Den Haag
 Johan van Oldenbarneveltstraat (Harlingen), een straat in Harlingen
 Van Oldenbarneveltstraat (Leiden), een straat in Leiden
 Van Oldenbarneveltstraat (Nijkerk), een straat in Nijkerk
 Van Oldenbarneveltstraat (Nijmegen), een straat in Nijmegen
 Van Oldenbarneveltstraat (Rotterdam), een straat in het centrum van Rotterdam
 Johan van Oldenbarneveltlaan (Utrecht), een straat in Utrecht
 Johan van Oldenbarneveltlaan (Zeist), een straat in Zeist

Spellingsvariant Van Oldenbarneveldt (met dt):
 Van Oldenbarneveldtstraat (Amsterdam), een straat in de Frederik Hendrikbuurt in Amsterdam
 tevens Van Oldenbarneveldtplein, nabij die straat
Van Oldenbarneveldtstraat (Arnhem)
Van Oldenbarneveldtstraat (Bergen op Zoom)
Van Oldenbarneveldtstraat (Elst)
Van Oldenbarneveldtstraat (Landgraaf)
Johan van Oldenbarneveldtstraat (Delft)
Johan van Oldenbarneveldtstraat (Honselersdijk)
Johan van Oldenbarneveldtstraat (Velp)
Johan van Oldenbarneveldtstraat (Zaltbommel)

Straatnaam